Arora est un navigateur web léger et multi-plates-formes.
Commencé comme une démonstration par Benjamin C. Meyer pour aider à tester les composants QtWebKit, il est maintenant développé en dehors de ce projet.

Il utilise QtWebKit, le module de Qt qui utilise le moteur de rendu HTML WebKit. Il supporte le JavaScript, les applications Flash, et comme beaucoup d'autres navigateurs web, il gère les marque-pages, l'historique de navigation, les cookies ou les téléchargements.

Il a été retenu comme navigateur web par défaut pour Kubuntu 9.10 (Karmic Koala) à partir de l'Alpha 3 ; en remplacement de Konqueror, jugé pas assez compatible avec beaucoup de sites par les développeurs de la distribution Linux.

À partir de la Kubuntu Karmic Koala Alpha 5 il a été décidé de revenir à Konqueror par défaut, ce dernier étant mieux intégré à KDE.

Le navigateur Arora a été abandonné par Benjamin C. Meyer en 2011.

Bastien Pederencino a étudié le code source afin de le faire évoluer. En 2011, il a développé un nouveau navigateur appelé "zbrowser". Ce dernier a été renommé "Zeromus Browser" en . Un fork a également vu le jour en mai 2013 sous le nom de "BlueLightCat". (voir Annexes et Notes et références).

Fonctions de navigation 

 Démarrage très rapide
 L'intégration avec les environnements de bureau
 Barre d'adresse intelligente
 La gestion de session
 Mode privé (navigation privée)
 Gestion de plusieurs moteurs de recherche
 ClickToFlash plugin
 Gestionnaire de téléchargement
 WebInspector, un ensemble d'outils pour les développeurs web
 30 traductions

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel
  Arora Development
  Site anglais de Zeromus Browser
  Site français de Zeromus Browser
lien sourceforge.net concernant zbrowser-linux

Logiciel libre sous licence GPL
Navigateur web
Logiciel pour Unix
Logiciel utilisant Qt